– japońska tenisistka, finalistka Australian Open 2023 w grze podwójnej kobiet.

Kariera tenisowa 
Łącznie zwyciężyła w 17 turniejach WTA Tour w deblu (osiem razy w parze z Eną Shibaharą, po dwa w parze z Chang Kai-chen i Renatą Voráčovą oraz po jednym w parach z Wierą Duszewiną, Gabrielą Dabrowski, Makoto Ninomiyą, Yang Zhaoxuan i Aleksandrą Krunić).

Zwyciężyła w czterech turniejach singlowych oraz dwudziestu dziewięciu deblowych w rozgrywkach rangi ITF.

Najwyższe miejsce w rankingu WTA gry pojedynczej – 182. pozycję – osiągnęła 9 lutego 2015 roku. Najwyższe miejsce w rankingu gry podwójnej – 4. pozycję – osiągnęła 28 lutego 2022 roku.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 30 (17–13)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze podwójnej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

 

Japońskie tenisistki
Medaliści Letniej Uniwersjady 2009
Medaliści Letniej Uniwersjady 2011
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2014
Sportowcy związani z Machidą
Ludzie urodzeni w Machidzie
Urodzeni w 1987
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020